

Wydarzenia 

 Trzęsienie ziemi spustoszyło Lakonię i doprowadziło do wybuchu powstania helotów w Mesenii.